Сезон 2017/18 Брунейской Супер лиги (по имени спонсора, также называемой DST Супер лига) это пятый сезон Супер лиги Брунея, высшей брунейской профессиональной футбольной лиги. Сезон стартовал 22 апреля 2017 года и завершился 3 февраля 2018.

МС АБДБ защищал свой чемпионский титул, добытый в прошлом сезоне, по итогам которого к лиге присоединился клуб Менглайт из Премьер лиги. Победитель по итогам чемпионата получит 14 тысяч брунейских долларов (приблизительно 10 000 долларов США).

Команды
Всего 11 клубов приняли участие в чемпионате, 10 клубов, участвовавших в прошлом сезоне, а также одна команда, перешедшая из Премьер лиги.

Таблица

Результаты

Примечания

Внешние ссылки
RSSSF
Сайт футбольной ассоциации Брунея 

2010-е годы в Брунее
Бруней
Чемпионат Брунея по футболу